Чемпионат Сербии по баскетболу 2011/2012 — шестой сезон чемпионата Сербии по баскетболу проходил с 9 октября 2011 года по 15 июня 2012 года. Чемпионом страны стал в 6-й раз «Партизан».

Участники

Чемпионат первой лиги

Турнирная таблица

Результаты

Суперлига

Результаты

Плей-офф

Сетка

Полуфинал Партизан vs. Воеводина

Полуфинал Раднички (Крагуевац) vs. Црвена звезда

Финал Партизан vs.Црвена звезда

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу среди женщин 2011/2012

Ссылки 
 Official website of Serbian Basketball League

Чемпионат Сербии по баскетболу
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе